Лос Куес има више значења:

 Лос Куес (Уимилпан), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Лос Куес (Тампакан), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Куес (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Куес (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику